Welykooleksandriwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Welykooleksandriwka (Wassylkiwka); Dorf im Rajon Wassylkiwka in der Oblast Dnipropetrowsk
 Welykooleksandriwka (Baschtanka); Dorf im Rajon Baschtanka in der Oblast Mykolajiw